FARN puede referirse a:

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional
Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional
Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses
Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Acrónimos